Cuneonemertes är ett släkte av slemmaskar. Cuneonemertes ingår i familjen Pelagonemertidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Cuneonemertes